Соловьёвский сельский округ

Российская Федерация

Омская область 

 Соловьёвский сельский округ Полтавского района

Сахалинская область 

 Соловьёвский сельский округ Корсаковского района (упразднён)

Смоленская область 

 Соловьёвский сельский округ Кардымовского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Соловьёвский сельский округ Борзинского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Соловьёвский сельский округ Зыряновского района